Rebound (englisch „Rückprall“) steht für:

 Rebound (Basketball), Abprallen des Balls nach einem missglückten Korbversuch
 Rebound (Medizin), Absetzeffekt nach medikamentöser Behandlung
 Rebound (Prävention), ein Lebenskompetenzprogramm in der Sozialarbeit
 Rebound-Effekt (Ökonomie), in der Energiewirtschaft
 Rebound, Originaltitel von Volltreffer – Ein Supercoach greift durch, US-amerikanische Sportkomödie (2005)
 Rebound, nachträgliche Hubbegrenzung eines Stoßdämpfers, siehe Fahrzeugtuning #Tieferlegung 
 Rebound, Zurückprallen des Sticks nach der Ausführung eines Trommelschlags, siehe Schlagzeugspiel #Handhaltung und Spielweise

Siehe auch:
 Rebounding